Пирис-ду-Риу:
 Пирис-ду-Риу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Пирис-ду-Риу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Гояс.